Ико́нников (Иконникова) — русская фамилия.

Иконников 
 
 Иконников, Алексей Александрович (1905—2000) — советский и российский музыковед.
 Иконников, Андрей Владимирович (1926—2001) — российский деятель архитектурной науки, историк и теоретик архитектуры.
 Иконников, Валерий Иннокентьевич (род. 1939) — народный депутат России (1990—1993), экономист.
 
 
 Иконников, Вячеслав Евгеньевич (род. 1966) — российский шахматист.
 Иконников, Геннадий Иванович (род. 1956) — советский хоккеист, российский тренер.
 Иконников, Евгений Геннадьевич (род. 1979) — российский хоккеист, тренер.
 Иконников, Игорь Борисович (1916—2003) — учёный-кораблестроитель, декан приборостроительного факультета Ленинградского кораблестроительного института.
 
 Иконников, Кирилл Геннадьевич (род. 1984) — российский молотометатель.
 Иконников, Михаил Степанович (1818—1897) — киевский губернский архитектор.
 
 Иконников, Олег Антонович (1927—2004) — советский и российский скульптор.
 Иконников, Сергей Сергеевич (1931—2005) — советский и российский ботаник.
 Иконников, Яков Михайлович (1838—1881) — русский художник.

Двойные фамилии 
 Иконников-Галицкий, Анджей Анджеевич (род. 1961) — советский и российский поэт, переводчик.
 Иконников-Галицкий, Николай Петрович (1892—1942) — советский ботаник.
 Иконников-Галицкий, Пётр Сергеевич (1851—1915) — член IV Государственной думы от Саратовской губернии.
 Иконников-Ципулин, Дмитрий Евгеньевич (1952—2019) — советский и российский художник-график, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).

Иконникова 
 Иконникова, Александра Гавриловна (1927—2017) — российский педагог.
 Иконникова, Генриетта Ивановна (род. 1934) — советский и российский философ, профессор РГСУ.
 Иконникова, Светлана Николаевна (род. 1930) — советский и российский философ, культуролог, профессор СПбГИК, СПбГУП, лауреат премии Ленинского комсомола (1979), заслуженный деятель науки РФ (1992).

См. также 
 Иконниково
 Иконник

Примечания